Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1963. godinu je osvojila momčad OKK Beograda.

1. savezna liga

Drugi rang prvenstva

Kvalifikacije za 1. saveznu ligu

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1963